Le psaume 95 peut désigner :
 le psaume 95 (94) : psaume 95 selon la numérotation hébraïque, psaume 94 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 96 (95) : psaume 96 selon la numérotation hébraïque, psaume 95 selon la numérotation grecque.